A 2008-as UEFA-szuperkupa a 33. európai szuperkupa-döntő volt. A 2007–2008-as UEFA-bajnokok ligája-győztes angol Manchester United és a 2007–2008-as UEFA-kupa-győztes orosz Zenyit Szankt-Petyerburg részvételével rendezték meg. A mérkőzést a Monacóban található II. Lajos Stadionban, 2008. augusztus 29-én rendezték.

A Zenyit 2–1-re nyerte a mérkőzést. Pavel Pogrebnyak a félidő vége előtt szerezte meg a vezetést, majd Danny duplázta meg az oroszok előnyét. Nemanja Vidić a 73. percben egygólosra csökkentette a különbséget, de ez nem volt elég ahhoz, hogy megszerezzék a kupát a Zenyit elől, így ők lettek az első orosz csapat, amely megnyerte a rendezvényt. A 90. percben kiállított Paul Scholest a Manchester United következő, Villarreal elleni hazai UEFA-bajnokok ligája-mérkőzéséről eltiltották.

A Zenyitnek ez volt az első szereplése az eseményen, míg a Manchester United ezt megelőzően kétszer játszhatott, 1991-ben és 1999-ben; az első fellépésük az FK Crvena zvezda ellen 1–0-s sikerrel ért véget, az ezt megelőzőt pedig 1–0-ra veszítették el a Lazio ellen.

Mérkőzés adatok

Statisztikák 
 Első félidő  Második félidő  Összesen

Lásd még 
 2007–2008-as UEFA-bajnokok ligája
 2007–2008-as UEFA-kupa

Jegyzetek

Források

2008
Uefaszuperkupa
A Manchester United mérkőzései